

Geografia 
 Aubertin – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Bernard Aubertin – artista visivo francese
 Bernard-Nicolas Aubertin – arcivescovo cattolico francese
 Denise A. Aubertin – artista francese
 Pierre Aubertin – aviatore francese